Myckelmyrtjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Myckelmyrtjärnen, Dalarna, sjö i Falu kommun, 
Myckelmyrtjärnen, Jämtland, sjö i Krokoms kommun,  (13,1 ha)
Myckelmyrtjärnen, Medelpad, sjö i Ånge kommun,  (10,5 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn